Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Abierto Mexicano Telcel 2015 nastoupilo třicet dva hráčů. Obhájcem titulu byl bulharský tenista Grigor Dimitrov, kterého ve druhém kole vyřadil americký kvalifikant Ryan Harrison.

Vítězem dvouhry se stal druhý nasazený Španěl David Ferrer, jenž ve finále zdolal japonskou turnajovou jedničku Keie Nišikoriho po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo dvacátý čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour, když vyhrál třetí finálový duel v řadě.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2015